Degryse est un nom de famille flamand ; c'est l'équivalent du nom de famille français Legris. En Belgique, on retrouve principalement ce patronyme en Flandre, alors qu'en France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :

 Fabien Degryse (né en 1960), musicien belge ;
 Marc Degryse (né en 1965), footballeur belge.

Notes et références 

Patronyme flamand